Calanda может означать:
 Calanda — первое торговое судно, принадлежавшее Швейцарии
 Calanda — монотипный род цветковых растений, в настоящее время признаваемый синонимом рода Pentanisia

См. также 
 Каланда